Moncef Sliti (1956-), ingénieur et homme politique tunisien ;
Naïm Sliti (1992-), footballeur tunisien ;
Tayssir Sliti (2004-), nageuse tunisienne.